Emanationisme, filosofische leerstelling
 Emanatie (kernfysica), een oude naam voor radon.